Matthew Lee può riferirsi a:
Matthew Lee, nome d'arte di Matteo Orizi (Pesaro, 6 gennaio 1982), pianista e cantante italiano. 
Matthew Lee, (Leeds, 5 marzo 1998) tuffatore britannico.